Mistrzostwa Polski w Szachach 1948 – turniej szachowy, rozegrany w 1948 r. w Krakowie, mający na celu wyłonienie 6. mistrza Polski mężczyzn. Turniej rozegrano systemem kołowym z udziałem 21 zawodników.

Złoty medal zdobył Kazimierz Makarczyk (1. raz w karierze).



Wyniki 6. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Kraków, 4 – 25 kwietnia 1948

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 667-668
 Andrzej Filipowicz, "Dzieje Polskiego Związku Szachowego do 1956 roku", Warszawa 2007, str. 174

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1948 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Krakowie